El término jagüilla puede referirse a dos especies distintas de plantas:
 En Cuba, la boraginácea Bourreria calophylla.
 La rubiácea ''Guettarda calyptrata.